Příjmení Lawson [lósn] nese více různých osobností:

 Bianca Lawsonová (* 1979) – americká filmová a televizní herečka
 Henry Lawson (1867-1922) – australský spisovatel
 Hugh Lawson (1935–1997) – americký jazzový klavírista
 Charles Lawson (1795–1873) – skotský školkař, pěstitel exotických rostlin v Británii. Na jeho počest je nazván
 cypřišek Lawsonův (Chamaecyparis lawsoniana)
 Jarrion Lawson (* 1994) – americký atlet
 Nigella Lawson (* 1960) – britská novinářka, autorka kuchařek, moderátorka televizních pořadů o vaření

Externí odkazy